Jablonka (bedeutet auf Slowakisch und in ähnlicher Schreibweise auch in vielen anderen slawischen Sprachen in etwa junges Apfelbäumchen) steht für:

Orte:
 Jablonka (Ort), eine Gemeinde in der Slowakei
 Jablonka (Fluss), ein Fluss in der Slowakei
 Vyšná Jablonka, eine slowakische Gemeinde
 Nižná Jablonka, eine slowakische Gemeinde

Personen:
 Eva Jablonka (* 1952), israelische Biologin
 Christoph Jablonka (* 1956), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Peter Jablonka (1961–2019), ein österreichischer Prähistoriker
 Rafael Jablonka (* 1952), deutscher Kunsthändler, Galerist und Kurator

Sonstiges:
 Jablonka (Galerie), eine Galerie für Zeitgenössische Kunst in Köln

Siehe auch:
 Jabłonka (polnische Schreibweise)
 Jablunka (russische/ukrainische Schreibweise)